Zuiderzeeroute (fietsroute), een fietsroute om de voormalige Zuiderzee, bestaande uit de LF21, LF22 en LF23
Zuiderzeepad of LAW 8, een wandelpad om de voormalige Zuiderzee.